Die Delaware Investments US Open 2014 fanden vom 10. bis 18. Oktober 2014 in der Drexel University in Philadelphia, Pennsylvania, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie World Series Gold. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie World Series Platinum.

Titelverteidiger waren Grégory Gaultier bei den Herren, der im Vorjahr Nick Matthew mit 3:0 besiegte, sowie Nicol David bei den Damen, die Laura Massaro in fünf Sätzen bezwang. Im Endspiel der Herren setzte sich Mohamed Elshorbagy mit 8:11, 11:9, 11:3 und 11:3 gegen Amr Shabana durch. Bereits nach dem vorzeitigen Ausscheiden Grégory Gaultiers und Nick Matthews hatte Elshorbagy die Weltranglistenführung zum 1. November 2014 sicher. Bei dem Damen setzte sich die topgesetzte Titelverteidigerin Nicol David mit 11:5, 12:10 und 12:10 gegen Nour El Sherbini durch. 

Die ehemalige Weltranglistenfünfte Kasey Brown kündigte im Vorfeld an, nach dem Turnier ihre Karriere zu beenden. Auch Gavin Jones beendete nach seinem Aus in der Qualifikation endgültig seine Karriere.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden jeweils aus 32 Spielern, davon je acht Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielten Sabrina Sobhy und Christopher Gordon einen Startplatz im jeweiligen Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren und Damen jeweils 115.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2014
PSA World Tour 2014/15
WSA World Tour 2014/15
Squashturnier in Philadelphia